Die Liste der FCI-Hunderassen enthält alle von der FCI anerkannten Hunderassen – einschließlich vorläufig angenommener Rassen und gestrichener Rassen – mit Nummer des jeweiligen Rassestandards, die von der FCI vergeben wurde. Hintergründe zur Systematik finden sich unter Hunderassen in der Systematik der FCI. Der Name der Rasse ist jeweils ein Link, der auf den zugehörigen Wikipedia-Artikel führt. Die Tabelle kann mithilfe der Pfeile in der Tabellenüberschrift sortiert werden.



Liste

Siehe auch 
 Liste der Haushunde Große Liste einschließlich Varietäten der Rassen und Nicht-FCI-Rassen.
 Bildtafel Haushunde Bilder zur großen Liste.
 Liste von Haustierrassen

Weblinks 

 FCI: Nomenklatur der Rassen
 FCI: Rassen mit Varietäten und CACIB-Vergabe

!Liste der FCI-Hunderassen
FCI-Hunderasse

cs:Plemena psů
fi:FCI-roturyhmä
he:חלוקת גזעי הכלבים לפי FCI
hu:FCI fajtacsoportok
lt:Sąrašas:Šunų veislės
pt:Anexo:Lista de raças de cães
ro:Listă de rase de câini pe grupe
ru:Классификация пород собак МКФ